Tripolis (Tripoli) – miasto w Grecji
 Tripolis – planowane w latach międzywojennych miasto w Niemczech składające się z Gliwic, Zabrza i Bytomia

Zobacz też 
 Trypolis
Trójmiasto